Simone Bolelli e Fabio Fognini erano i detentori del titolo ma sono stati eliminati al primo turno da Sadio Doumbia e da Fabien Reboul.

In finale Máximo González e Andrés Molteni hanno battuto Juan Sebastián Cabal e Marcelo Melo con il punteggio di 6-1, 7-6(3).

Teste di serie 

  Rafael Matos /  David Vega Hernández (primo turno)
  Juan Sebastián Cabal /  Marcelo Melo (finale)

  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (primo turno) 
  Francisco Cabral /  Horacio Zeballos (semifinale)

Wildcard 

  Thomaz Bellucci /  Thiago Monteiro (ritirati)

  Marcelo Demoliner /  Felipe Meligeni Alves (primo turno)

Qualificati 

  Nikola Ćaćić /  Andrea Pellegrino (quarti di finale)

Lucky loser 

  Mateus Alves /  João Fonseca (primo turno)

Ranking protetto 

  Pedro Martínez /  Dominic Thiem (primo turno)

Tabellone

Qualificazioni

Teste di serie 

  Andrej Golubev /  Oleksandr Nedovjesov (primo turno)

  Nikola Ćaćić /  Andrea Pellegrino (qualificati)

Qualificati 

  Nikola Ćaćić /  Andrea Pellegrino

Lucky loser 

  Mateus Alves /  João Fonseca

Tabellone

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Rio Open 2023